Абаурреа-Альта () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 20,9 км². Население — 138 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км. При средней высоте в 1039 м является самым высокорасположенным муниципалитетом Наварры.

На территории муниципалитета в пещере Затойя обнаружены охотничье оружие, каменные стрелы и керамические изделия, относящиеся к 4-му тысячелетию до н. э. Первые письменные упоминания о местности относятся к 1237 г. Максимальная численность жителей (702) была зафиксирована в 1857 г.

Основой экономики являются выращивание семенного картофеля и мясное скотоводство. Также развита лесозаготовительная отрасль (дуб, сосна, бук). Садоводство. Добыча известняка.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры